Влади́мир Миха́йлович Смирно́в:
 Смирнов, Владимир Михайлович (род. 1964) — советский и казахстанский лыжник, олимпийский чемпион.
 Смирнов, Владимир Михайлович (1887—1937) — революционер-большевик, советский государственный и политический деятель, нарком промышленности и торговли РСФСР (1918).